Monts Kujū, montagne au Japon ;
 Kuju Entertainment, société de développement de jeux vidéo britannique.